Andy Rautins – cestista e dirigente sportivo canadese
 George Rautins – ex cestista canadese
 Leo Rautins – ex cestista e allenatore di pallacanestro canadese di origine lettone e lituana